Qaf é a 21ª letra do alfabeto árabe, escrita ق e transliterada como ''qâf'.

Abjads
ar:ق
br:Qop (lizherenn)
es:Kuf
ms:Qaf (huruf Arab)
nl:Kof
ja:ق
fi:Kof